«Aquí estoy» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Aquí estoy (1993), álbum de Eduardo Capetillo.
 Aquí estoy (2009), álbum de Carlos Peña.
 Aquí estoy (2014), álbum de Lucero.